Get Carter kan avse:

 Get Carter – originaltitel på en film från 1971 med Michael Caine i huvudrollen, se Ta fast Carter!
 Get Carter (2000) – en film från 2000 med Sylvester Stallone i huvudrollen, originaltitel Get Carter